La Fosse aux lions, le premier album studio du rappeur français Kalash Criminel, sorti en 2018 ;
 La Fosse aux lions, un groupe armé palestinien opérant en Cisjordanie occupée par Israël.
 La Fosse aux Lions, un terrain vague se développant sur une carrière à ciel ouvert abandonnée, situé entre les actuels boulevard Saint-Jacques et rue Cabanis à Paris.